

Geografia

Repubblica Ceca
 Nová Ves: comune nel distretto di Mělník (Boemia Centrale)
 Nová Ves: comune nel distretto di Praha-východ  (Boemia Centrale)
 Nová Ves: comune nel distretto di České Budějovice (Boemia Meridionale)
 Nová Ves: comune nel distretto di Český Krumlov (Boemia Meridionale)
 Nová Ves: comune nel distretto di Strakonice (Boemia Meridionale)
 Nová Ves: comune nel distretto di Rychnov nad Kněžnou (Hradec Králové)
 Nová Ves: comune nel distretto di Sokolov (Karlovy Vary)
 Nová Ves: comune nel distretto di Liberec (Liberec)
 Nová Ves: comune nel distretto di Brno-venkov (Moravia Meridionale)
 Nová Ves: comune nel distretto di Domažlice (Plzeň)
 Nová Ves: comune nel distretto di Plzeň-jih (Plzeň)
 Nová Ves: comune nel distretto di Louny (Ústí nad Labem)
 Nová Ves: comune nel distretto di Třebíč (Vysočina)
 Nová Ves: comune nel distretto di Žďár nad Sázavou (Vysočina) 
 Nová Ves I: comune nel distretto di Jeseník (Olomouc)
 Nová Ves nad Lužnicí: comune nel distretto di Jindřichův Hradec 
 Nová Ves nad Nisou: comune nel distretto di Jablonec nad Nisou 
 Nová Ves nad Popelkou: comune nel distretto di Semily 
 Nová Ves pod Pleší: comune nel distretto di Příbram 
 Nová Ves u Bakova: comune nel distretto di Mladá Boleslav 
 Nová Ves u Chotěboře: comune nel distretto di Havlíčkův Brod 
 Nová Ves u Chýnova: comune nel distretto di Tábor 
 Nová Ves u Jarošova: comune nel distretto di Svitavy 
 Nová Ves u Leštiny: comune nel distretto di Havlíčkův Brod 
 Nová Ves u Mladé Vožice: comune nel distretto di Tábor 
 Nová Ves u Nového Města na Moravě: comune nel distretto di Žďár nad Sázavou
 Nová Ves u Světlé: comune nel distretto di Havlíčkův Brod 
 Nová Ves v Horách: comune nel distretto di Most i
 Hradec-Nová Ves: comune nel distretto di Jeseník 
 Kuřimská Nová Ves: comune nel distretto di Brno-venkov 
 Moravská Nová Ves: comune nel distretto di Kolín
 Ostrožská Nová Ves: comune nel distretto di Uherské Hradiště 
 Tišnovská Nová Ves: comune nel distretto di Brno-venkov

Slovacchia
 Nová Ves, comune del distretto di Veľký Krtíš, nella regione di Banská Bystrica
 Spišská Nová Ves, città dell'omonimo distretto, nella regione di Košice